Tygrys z Queensland, yarri, lub tygrys workowaty (nie mylić z wilkoworem tasmańskim, który czasem występuje pod tą samą nazwą), (ang. Queensland Tiger) to legendarne zwierzę, rzekomo zamieszkujące północno-wschodnią Australię oraz Nową Gwineę.

Opis 
Drapieżnik z wyglądu przypominający tygrysa. Zbliżony wielkością do dużego psa (długość około 1,5 metra, wysokość 45 cm), ma żółtawą, krótką sierść z czarnymi pręgami na grzbiecie i jaśniejszym brzuchem. Okrągły łeb i spiczaste, odstające uszy upodabniają go do rysia. Ma stosunkowo duże łapy z ostrymi pazurami i długi, puszysty ogon, zakończony kitą. Ma zamieszkiwać słabo zaludnione tropikalne lasy, gdzie poluje na walabie, kangury i inne roślinożerne torbacze. Czasami atakuje zwierzęta hodowlane.

Historia 
Pierwsze wzmianki o "tygrysie" ze wschodniej Australii pojawiają się na przełomie XVII i XVIII wieku (mogły dotyczyć wilka tasmańskiego). Pierwszy dokładny opis "tygrysa z Queensland" pochodzi z 1871. W latach 1870. australijski przyrodnik George Sharp miał spotkać to zwierzę i stwierdził, że różniło się wyraźnie od wilka tasmańskiego; widział też u jednego z miejscowych farmerów skórę z rzekomego "tygrysa". Później tygrysa widziano wielokrotnie, jednak nigdy nie dostarczono badaczom żadnych fragmentów jego ciała. Ostatnie doniesienia pochodzą z lat 60. XX wieku.

Zobacz też 

 Lew workowaty

Przypisy 

Kryptydy